Thomas Georg Driendl (München, 1849. április 2. – Niterói, 1916. február) brazil-német építész, restaurátor és festőművész. A porosz–francia háborúban ismerkedett meg Georg Grimm-mel, 1881-ben az ő tanácsára költözött Brazíliába.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1849-ben született személyek
1916-ban elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Brazil festők